Erlacher ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Erlacher (1909–1942), deutscher Bildhauer
 Emanuel Erlacher (1878–1952), Schweizer Architekt
 Georg Erlacher (* 1959), österreichischer Manager
 Joseph Erlacher (1871–1937), deutscher Bildhauer und Maler
 Maria Erlacher (* 1977), österreichische Sopranistin
 Meinhard Erlacher (* 1982), italienischer Snowboarder
 Philipp Erlacher (1886–1980), österreichischer Orthopäde
 Robert Erlacher (* 1963), italienischer Skirennläufer
 Sebastian Erlacher (1609–1649), österreichischer Bildhauer des Barock
 Thomas Erlacher (* 1988), italienischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Ehrlacher